Lindensiedlung steht für:

 Lindensiedlung (Oberkrämer), Wohnplatz der Gemeinde Oberkrämer, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Lindensiedlung (Rathenow), Wohnplatz der Stadt Rathenow, Landkreis Havelland, Brandenburg